Luciano Guaycochea (La Pampa, Argentina; 24 de abril de 1992) es un futbolista argentino. Juega como mediocampista. Actualmente milita en el Perak FA de la Superliga de Malasia.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias 
[pollogamerinformateidiota.com]

Futbolistas de la provincia de La Pampa
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Boca Juniors
Futbolistas del Akhisar Belediyespor
Futbolistas del Club General Belgrano
Futbolistas del Zulia Fútbol Club
Futbolistas del Cúcuta Deportivo
Futbolistas de la Alianza Petrolera
Futbolistas del Club Deportivo Morón